Kiremitli ist die Bezeichnung folgender Orte:

 Kiremitli (Karataş), Ortschaft im Landkreis Karataş der türkischen Provinz Adana
 Kiremitli (Maçka), Ortschaft im Landkreis Maçka der türkischen Provinz Trabzon
 Kiremitli (Yıldızeli), Ortschaft im Landkreis Yıldızeli der türkischen Provinz Sivas